10 Network — термін, що вживається для позначення таких організацій:

 Ten Broadcasting — канадська телекомпанія.
 Network Ten — австралійський телеканал.